Le titre de  (littéralement « maréchal-général » fréquemment traduit par « maréchal » dans l'armée; « maréchal-amiral », fréquemment traduit par « grand-amiral » dans la marine) était le plus haut titre militaire accessible à un officier, tant de l'armée impériale japonaise que de la marine impériale japonaise d'avant-guerre.

Historique 

Le terme gensui était à l'origine le nom du rang de Saigō Takamori en 1873 en qualité de commandant de l'armée. Cependant, en , Saigō fut « rétrogradé » au rang de général, et gensui ne désigna alors plus qu'une fonction largement honorifique accordé pour service exemplaire envers l'empereur du Japon - il peut ainsi être comparé au titre de Maréchal de France dans l'armée française. 

Alors que les gensui pouvaient conserver leurs rangs de généraux ou d'amiraux, ils avaient aussi le droit de porter un insigne supplémentaire sur la poitrine représentant des fleurs de paulownia entre deux drapeaux militaires japonais sous le sceau impérial du Japon. Ils avaient aussi le droit de porter un sabre samouraï spécial lors des cérémonies. 

Pendant l'ère Meiji, le titre fut décerné à 5 généraux et 3 amiraux, à 6 généraux et 6 amiraux pendant l'ère Taishō et à 6 généraux et 4 amiraux pendant l'ère Shōwa. 

Le titre fut aboli à la suite de la capitulation du Japon à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Le titre supérieur de dai gensui était comparable à celui de généralissime ou de grand maréchal, mais il était réservé uniquement à l'Empereur du Japon.

Liste des gensui du Japon 
Notez que certains gensui furent promus l'année de leur mort car ils le furent à titre posthume.

Armée Impériale Japonaise

Marine Impériale Japonaise

Culture populaire 
 La série télévisée Le Maître du Haut Château met en scène deux Gensui, le grand-amiral Inokuchi et le maréchal Yamori, qui portent tous deux l'insigne spécial réservé exclusivement à ce grade.

Notes et références

Source de la traduction

Voir aussi

Articles connexes 
 Armée impériale japonaise
 Marine impériale japonaise
 Maréchal
 Grand-amiral

Marine japonaise
Maréchal japonais